Sezon 1951/1952 był 28. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Karl-Alfred Jakobsson, który w barwach GAIS strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1951 w piłce nożnej
1952 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1951 w Szwecji
1952 w Szwecji